Рыка — топоним:
 Рыка — правый приток Кысъёгана.
 Большая Рыка —  река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Рыка —  старое название реки Рика, правого притока Кухвы.
 Рыка — деревня в уезде Тартумаа, Эстония.